Misfits (engelsk for "utilpassede") kan henvise til

Film og tv 
 The Misfits, en film fra 1961 instrueret af John Houston med Clark Gable, Marilyn Monroe og Montgomery Clift, udgivet på danske som De frigjorte (film fra 1961)
 The Misfits (film fra film), en amerikansk film
 Misfits (tv-serie), en britisk tv-serie
 Misfits (dokumentarfilm), en dansk dokumentarfilm fra 2015 instrueret af Jannik Splidsboel

Musik 
 The Misfits, et amerikansk punkband
 Misfits (Misfits-album)
 Misfits (The Kinks-album)
 "Misfits" (The Kinks-sang)
 "Misfits" (Neil Young-sang)

Andet 
 Misfits In Action, en wrestler-gruppe